Футбольная лига в сезоне 1981/82 — 84-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в тринадцатый раз в своей истории стал «Ливерпуль», на четыре очка опередив ближайшего преследователя, «Ипсвич Таун». Чемпион Англии предыдущего сезона, «Астон Вилла», занял только 11-е место, однако бирмингемский клуб выиграл Кубок европейских чемпионов.

Второй дивизион выиграл «Лутон Таун». Третий дивизион выиграл «Бернли», Четвёртый дивизион — «Шеффилд Юнайтед».

Начиная с этого сезона по предложению  за победу начали присуждать 3 очка (ранее за победу присуждалось 2 очка).

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1981/82 на сайте RSSSF.com

1981
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1981 году
Спорт в Великобритании в 1982 году